В парному розряді жіночого тенісного турніру Generali Ladies Linz 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Амелі Моресмо і Чанда Рубін виграли титул, у фіналі перемігши пару Ай Суґіяма і Наталі Тозья 6-4, 6-4

Сіяні пари 

 Ай Суґіяма /  Наталі Тозья (фінал)
Відсутня

 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (півфінал)
 Барбара Шетт /  Кароліна Віс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Linz Open